Донское кладбище:

 Старое Донское кладбище — дворянский и купеческий некрополь XVIII—XIX веков в стенах московского Донского монастыря.
 Новое Донское кладбище — некрополь XX века, примыкающий к внешней южной стене Донского монастыря в Москве.
 Донское кладбище — кладбище в Ярославле при Донской церкви, образованное по указу Екатерины II от 1771 года.
 Донское кладбище — кладбище в Новочеркасске, Ростовская область.
 Донское кладбище — кладбище в Тамбове.